Cory Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cory Peak (Kalifornien)	
 Cory Peak (Nevada)